
Termin -{URA}- ima više značenja.

 Genetički kod za stop kodon
 Oral Ak Zol aerodrom, IATA kod aerodruma u Kazakhstanu
 Ujedinjena Reformska Akcija, политичка странка у Црној Гори